Gasabagi kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gasabagi (periodiskt vattendrag), Kayanza, 
 Gasabagi (vattendrag), Karuzi, 

Robotskapade Burundiförgreningar